Stain steht für:

 Herren vom Stain, Geschlecht des schwäbischen Uradels

Stain ist der Familienname folgender Personen:

 David vom Stain (1525–1565), deutscher Adliger
 Johann Friedrich von Stain (1681–1735), braunschweigischer und hessischer Staatsmann
 Karl Leopold vom Stain (1729–1809), k.k. Feldzeugmeister und Ritter
 Walter Stain (1916–2001), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Stein (Begriffsklärung)
 Steyn
 Familie vom Stain zu Steinegg (zu Uttenweiler)